«О́сієк» () — хорватський футбольний клуб з однойменного міста. Заснований 27 лютого 1947 року.

Досягнення 
Чемпіонат Хорватії
 Срібний призер чемпіонату Хорватії (1): 2020–21
 Бронзовий призер чемпіонату Хорватії (8): 1992, 1994–95, 1997–98, 1999–00, 2000–01, 2007–08, 2018–19, 2021–22.

Кубок Хорватії
 Володар кубка Хорватії (1): 1999.

Виступи в єврокубках

Станом на 1 серпня 2019.

Посилання 
 Офіційний сайт  

Футбольні клуби Хорватії
Футбольні клуби, засновані 1945
Осієк